Bieg łączony kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 8 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodniczki rozpoczęły rywalizację od przebiegnięcia 7,5 kilometra stylem klasycznym, następnie miały do pokonania 7,5 kilometra stylem dowolnym.

Mistrzynią olimpijską została Norweżka Marit Bjørgen. Drugie miejsce zajęła Charlotte Kalla reprezentująca Szwecję, a na trzecim miejscu uplasowała się rodaczka zwyciężczyni – Heidi Weng.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014